Kevin Bickner (ur. 23 września 1996 w Waucondzie) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant klubu Norge Ski Club. Uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i w lotach narciarskich, olimpijczyk. Medalista mistrzostw kraju. Rekordzista Stanów Zjednoczonych i Ameryki Północnej w długości skoku narciarskiego (244,5 m).

Przebieg kariery 
W lutym 2012 w Brattleboro zadebiutował w cyklu FIS Cup, zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. Rok później w Iron Mountain wystartował po raz pierwszy w Pucharze Kontynentalnym, kończąc konkurs na 47. pozycji. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył w lipcu 2015, zajmując 12. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju. W 2014 i 2015 startował na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, indywidualnie kończąc zawody poza trzydziestką.

5 grudnia 2015 w Lillehammer zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując w nim 51. miejsce. Pierwszy punkt cyklu zdobył w konkursie lotów narciarskich na Vikersundbakken w Vikersund 14 lutego 2016, w którym zajął 30. pozycję. 23 lutego zajął 11. miejsce w konkursie indywidualnym skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów 2016. 19 marca 2016 reprezentacja USA z Bicknerem w składzie zajęła 8. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata.

Dwukrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce Letniego Grand Prix 2016: był 8. w Einsiedeln i 7. w Hakubie. Kilkukrotnie zdobywał punkty Pucharu Świata 2016/2017, w tym 4 razy z rzędu na początku lutego. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, zajmując 47. (skocznia normalna) i 30. (skocznia duża) miejsce indywidualnie, oraz 8. (konkurs mieszany) i 11. (konkurs mężczyzn) w drużynie. 19 marca 2017 ustanowił rekord USA w długości skoku narciarskiego – w zawodach indywidualnych na skoczni w Vikersund osiągnął 244,5 m. W drugiej serii tego samego konkursu upadł przy lądowaniu, całe zawody zakończył jednak na najlepszej w sezonie, 15. pozycji.

Latem 2017 zajął 3. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju oraz 7. w Letnim Grand Prix w Hakubie. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, gdzie zajął 24. miejsce, a także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, na których zajął 18. pozycję na skoczni normalnej, 20. na skoczni dużej i 9. w zawodach drużynowych. W sezonie 2017/2018 Pucharu Świata kilkukrotnie zdobywał punkty, najwyżej klasyfikowanym będąc na 16. miejscu w Planicy.

W Letnim Grand Prix 2018 najwyżej klasyfikowany był na 10. miejscu w zawodach w Hakubie. W sezonie 2018/2019 Pucharu Świata punkty zdobył jedynie w grudniowych konkursach w Niżnym Tagile. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 indywidualnie zajął 37. miejsce na skoczni dużej i 48. na normalnej, a w drużynie 11. w zespole męskim i 10. w mieszanym. W sezonie 2019/2020 Pucharu Świata dwukrotnie zdobył punkty, zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce.

W listopadzie 2020 ogłosił roczną przerwę od startów. Do startów w zawodach międzynarodowych powrócił we wrześniu 2021 w ramach FIS Cupu w Ljubnie. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Indywidualnie był 43. na skoczni normalnej i 39. na dużej, a w drużynie męskiej zajął 10. pozycję. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata w większości występów odpadał w kwalifikacjach, najwyżej klasyfikowany był na 46. miejscu.

Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw USA w skokach narciarskich. W 2014 zdobył brązowy medal na dużej skoczni. W 2015 zdobył srebro na skoczni dużej i normalnej. Również w 2016 podczas mistrzostw kraju zajął 2. miejsce zarówno na skoczni dużej, jak i normalnej. W 2017 wywalczył srebrny medal na skoczni normalnej i brązowy na dużej. W 2018 został mistrzem kraju na obu skoczniach. W 2019 zwyciężył na skoczni normalnej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Bicknera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Bicknera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty K. Bicknera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Bicknera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018